Mika Väyrynen kan avse:

 Mika Väyrynen (dragspelare)
 Mika Väyrynen (fotbollsspelare)